Nzema steht für:
 Nzema (Sprache), westafrikanische Sprache
 Nzema (Volk), Ethnie in Afrika

Siehe auch:
 Nzema East Municipal District, Distrikt in Ghana